Johannetta van Nassau-Idstein (1657-1733), dochter van Johan van Nassau-Idstein.
 Johannetta van Nassau-Weilburg (-1365), dochter van Johan I van Nassau-Weilburg.
 Johannetta van Nassau-Weilburg (-1481), dochter van Filips I van Nassau-Weilburg.

Zie ook 

 Johannetta Christina van Nassau-Usingen (1715-1716), dochter van Willem Hendrik I van Nassau-Usingen.
 Johannetta Elisabeth van Nassau-Siegen (1593-1654), dochter van Johan VI van Nassau-Siegen.
 Johannetta Wilhelmina van Nassau-Idstein (1700-1756), dochter van George August Samuel van Nassau-Idstein.